Kasdan est le nom de :
 Jake Kasdan, producteur et réalisateur américain, fils de Lawrence et Meg Kasdan
 Jon Kasdan, scénariste et réalisateur américain, fils de Lawrence et Meg Kasdan
 Lawrence Kasdan, acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain
 Meg Kasdan, actrice et scénariste américaine, épouse de Lawrence Kasdan

Homonymie de patronyme